Daggry er den tid på morgenen, hvor det begynder at blive lyst og dagen begynder. 

Daggry kan også henvise til 

 Daggry, den dansk titel på den fjerde og sidste bog i Stephenie Meyers Twilight-serie, på engelske Breaking Dawn
 Daggry (parti), det danske navn for det islandske politiske parti Dögun, stiftet i 2012.